Aylor bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aylor (Maryland), im Frederick County
 Aylor (Virginia), im Madison County

Siehe auch:
 Ayler